Detter är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Dag Detter (född 1959), svensk investeringsrådgivare, författare och föreläsare
 Gustav Detter (född 1986), svensk squashspelare
 Ingrid Detter (född 1936), svensk jurist
 Nils Detter (1895–1961), svensk jurist
 Thyra Detter (1894–1995), svensk författare

Svenska efternamn